Па́влович (, , , ) — сербская, хорватская, черногорская, боснийская, словенская и болгарская фамилия; в русском языке также отчество. Происходит от различных вариантов имени Павел (от ).

Павло́вич (, , ) —  русская, белорусская, украинская и польская фамилия.

Известные носители 
 
 Павлович, Андрия (род. 1993) — сербский футболист, нападающий белградского клуба «Чукарички».
 Павлович, Борис Антонович (1848—1878) — российский педагог.
 Павлович, Боян (род. 1986) — сербский футболист.
 Павлович, Вероника Владимировна (род. 1978) — белорусская спортсменка, игрок в настольный теннис.
 Павлович, Виктория Владимировна (род. 1978) — белорусская спортсменка, игрок в настольный теннис.
 Павлович, Владислав Юрьевич (род. 1971) — российский фехтовальщик на рапирах, олимпийский чемпион.
 Павлович, Георгий Витольдович (1906—1949) — театральный художник.
 Павлович, Димитрие (в монашестве Димитрий; 1846—1930) — епископ Сербской Православной Церкви; Патриарх Сербский (Печский с 1924 года).
 Па́влович, Драган «Шиля» (1908—1942) — югославский партизан Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Павлович, Дринка (1918—1943) — югославская учительница, участница Народно-освободительной войны Югославии.
 Павлович, Думитру (1912—1993) — румынский футболист.
 
 Павлович, Здислав Антонович (1937 — 1997) — советский и украинский учёный-правовед, специалист в области аграрного права.
 Павлович, Зоран (род. 1976) — словенский футболист.
 Павлович, Иван Михайлович (1896—1944) — советский офицер, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
 Павлович, Ивана (также известная как Ивана Негатив; род. 1974) — сербская певица, вокалистка рок-группы Negativ и бывшая певица группы Tap 011.
 Павлович, Иосиф Яковлевич (1867—1919) — русский журналист, член III Государственной думы от Минской губернии.
 Павлович, Ирэна (род. 1988) — французская теннисистка югославского происхождения.
 Павлович, Йоцо (в монашестве Иоанн; 1936—2014) — епископ Сербской Православной Церкви.
 Павлович, Кристина (род. 1952) — польская политическая деятельница, член Сейма Республики Польша.
 Павлович, Ладислав (род. 1926) — чехословацкий футболист.
 Павлович, Лазар (род. 2001) — сербский футболист.
 Павлович, Матео (род. 1990) — хорватский футболист боснийского происхождения, защитник.
 Павлович, Миленко (1959—1999) — полковник ВВС Югославии, участник обороны Союзной Республики Югославии от бомбардировок НАТО.
 Па́влович, Милица «Дара» (1915—1944) — югославская учительница, партизанка Народно-освободительной войны.
 Павлович, Милован — генерал, министр внутренних дел королевства Сербия, убитый во время государственного переворота в Белграде в ночь на 29 мая 1903 года.
 Павлович, Милойе (1887—1941) — югославский преподаватель, партизан Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 
 Павлович, Миодраг (1928—2014) — сербский писатель, поэт, эссеист.
 Павлович, Мирослав (1942—2004) — югославский футболист, полузащитник.
 Павло́вич Михаил Павлович — псевдоним Михаила Лазаревича Вельтмана (1871—1927).
 Павлович, Надежда Александровна (1895—1980) — русская поэтесса.
 Павлович, Николас (род. 1978) — аргентинский футболист хорватского происхождения.
 Павлович, Николай (1835-1894) — болгарский художник.
 Павлович, Олег (род. 1960) — советский и российский волейболист.
 Павлович, Павел (1893—?) — российский борец в греко-римском стиле.
 Павлович, Пеко (1828—1903) — черногорский воевода.
 Павлович, Предраг (род. 1986) — сербский футболист.
 Па́влович, Ратко «Чичко» (1913—1943) — югославский поэт, участник Гражданской войны в Испании и Народно-освободительной войны Югославии.
 Павлович, Саша (род. 1983) — сербский профессиональный баскетболист.
 Павлович, Сергей Владимирович (род. 1992) — российский боец смешанных единоборств.
 Павлович, Стеван (1829—1908) — сербский по­ли­тический дея­тель, пи­са­тель, пуб­ли­цист, переводчик.
 Павлович, Страхиня (род. 2001) — сербский футболист.
 Павлович, Теодор (1804—1854) — сербский писатель, переводчик, публицист.
  (1804—1848) — болгарский просветитель.
 Павлович, Эдуард Бонифаций (1825—1909) — белорусский художник, мемуарист и просветитель.
 Павлович, Ярослава Анатольевна (род. 1969) — белорусская гребчиха, рулевая.
 Павловичи (род) — феодальный род в средневековой Боснии и Герцеговине.

См. также 
 
 Ерофей Павлович (значения)

Примечания